Ляско́вский — фамилия имеет женскую форму .

Известные носители:
 Лясковский, Валерий Николаевич (1858—1938) — русский общественный деятель, писатель-биограф, лесовод.
 Лясковский, Василий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 25 сентября 1917.
 Лясковский, Владимир Георгиевич (1917—2002) — одесский писатель и журналист.
 Лясковский, Константин Павлович (1908—1986) — советский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1946).
 Лясковский, Михаил Петрович — Георгиевский кавалер; капитан; 12 января 1917.
 
 Лясковский, Шломо (1903 — после 1982) — израильский и аргентинский архитектор.

 Памфил (Лясковский) (1883—1936) — епископ Краснодарский и Кубанский.



См. также 
 Мясковский